Ча́вкин — фамилия.

Известные носители:
 Чавкин, Василий Ильич (1933—2004) — советский футболист.
 Чавкин, Николай Анатольевич (род. 1984) — российский легкоатлет.
  — американский театральный режиссёр, лауреат премий «Драма Деск» (2017, 2019) и «Тони» (2019) за режиссуру мюзикла.